Le nom Gatineau peut désigner :

Patronyme 
 Gatineau - nom de famille
 Nicolas Gatineau (1627-1689), explorateur de Nouvelle-France.
 Louis Gatineau (1823-1885), homme politique français.
Michel Gatineau (-1989), acteur et comédien de doublage français.
 Gatineau Paris, entreprise du luxe fondée par Jeanne Gatineau.

Lieux 
Au Québec
 la ville de Gatineau.
 le comté de Gatineau.
 l'archidiocèse de Gatineau
 la rivière Gatineau
 La circonscription fédérale de Gatineau
 La circonscription provinciale de Gatineau
 le Parc de la Gatineau

Arts 
Gatineau, groupe de hip-hop canadien
 l'album Gatineau du groupe du même nom.

Sports 
 les Olympiques de Gatineau

Techniques 
 « Microsoft Gatineau », est le nom de la version bêta d'un logiciel de Microsoft servant au référencement de sites web.

Voir aussi 
 .

Homonymie de patronyme